Battaglia del Canale d'Otranto avvenuta nel corso della prima guerra mondiale, nella notte del 14-15 maggio 1917 tra unità della Marina Austro-Ungarica e forze navali italiane britanniche e francesi
 Battaglia del canale d'Otranto avvenuta nel corso della seconda guerra mondiale, il 12 novembre 1940 tra unità della Regia Marina e della Royal Navy